Тачичилпа има више значења:

 Тачичилпа (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тачичилпа (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику